Guitar Hero: Warriors of Rock — музыкальная видеоигра, разработанная студией Neversoft и издана Activision. Является шестой игрой в серии Guitar Hero. Это последняя игра серии, связано это с перенасыщением, а впоследствии и спадом популярности музыкальных игр.

Описание 
Guitar Hero: Warriors of Rock основана на предыдущих играх серии Guitar Hero, в которой игроки имитируют игру на специальных пластиковых контролерах. Игра поддерживает возможность играть четверым игрокам, за одним телевизором, или до 8 человек, при использовании интернета. Главным отличием от предыдущих игр серии (не считая Guitar Hero III: Legends of Rock) является наличие сюжета, основанного на песне «2112» группы Rush. Игрок должен исполнять проходить кампанию (Quest Mode) за 8 основных персонажей. Всего на диске с игрой находится 93 песни, а также регулярно выходят загружаемые дополнения, позволяющие пополнить список композиций.

Рецензии 

Guitar Hero: Warriors of Rock получила смешанные отзывы от игровых изданий. Многие признают, что это провальная попытка разработчиков вернутся к истокам, то есть к оригинальному духу игры. В целом критики отмечают улучшенную графику и интересные композиции, но также нудный геймплей и затянутость основной кампании. Это доказывают продажи. Warriors of Rock за первые пять дней продалась смешным количеством — 86000 копий для всех платформ, в то время как предыдущие игры серии Guitar Hero III: Legends of Rock и Guitar Hero World Tour за первую неделю продались в количестве 1,500,000 и 500,000 копий соответственно.

Саундтрек

Примечания 

Компьютерные игры 2010 года
Музыкальные игры
Игры для PlayStation 3
Игры для Xbox 360
Игры для Wii
Компьютерные игры, разработанные Neversoft
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры, разработанные Vicarious Visions